Premiul Fotbalistul neerlandez al anului (Voetballer van het Jaar) este acordat în Țările de Jos din 1984. Premiul este acordat după un sondaj realizat între jucătorii din Prima (Eredivisie) și a Doua (Eerste Divisie) ligă.

Până în 1997 a fost acordat anual la finalul fiecărui sezon fotbalistic. În 2006 a fuzionat cu premiul anual Golden Shoe (Gouden Schoen), premiu acordat din 1982 de către cotidianul neerlandez De Telegraaf și revista neerlandeză de fotbal Voetbal International.

Premiul Dutch Football Talent of the Year (Nederlands Voetbal Talent van het Jaar) a fost acordat în Țările de Jos din 1984 fotbaliștilor sub 21 de ani. Premiul a fost redenumit în 2003 Johan Cruijff Prijs.

Fotbalistul neerlandez al anului

Cel mai bun tânăr fotbalist neerlandez

Portarul Neerlandez al Anului

Referințe 
 RSSSF

Fotbal în Țările de Jos
Premii în fotbal